Вандела́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Верхня Сона. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 330 км на південний схід від Парижа, 21 км на північний схід від Безансона, 26 км на південь від Везуля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Ванделан на сайті французького Національного інституту географії 
 Ванделан на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Ванделан на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Ванделан на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Ванделан на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня Сона

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхня Сона